IGO – inwazyjny gatunek obcy
 Igo – Igor Marek Walaszek, polski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów